Ю́рий Серге́евич Рыбако́в (1931—2006) — советский российский театровед и театральный критик, кандидат искусствоведения (1974). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988).

Биография 
Родился 21 февраля 1931 года в Москве.

В 1948 году поступил на театроведческий факультет Государственного института театрального искусства (руководитель курса П. А. Марков), который окончил 1953 году. В апреле 1954 года был зачислен на должность завлита Саратовского театра им. Карла Маркса. С марта 1955 года — консультант организационно-методического отдела Всероссийского театрального общества (ВТО). С мая 1958 года — заведующий отделом редакции журнала «Театр». В сентябре 1960 года назначен заместителем главного редактора и членом редколлегии журнала.

В сентябре 1963 года переведён на работу инструктором идеологического отдела ЦК КПСС. В феврале 1965 года вернулся в журнал «Театр» в качестве главного редактора.

В декабре 1969 года был снят с должности «в связи с переходом на другую работу». Работал и. о. младшего научного сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института искусствознания и постепенно заинтересовался смежной с театром областью — кинематографом. В феврале 1974 года был назначен главным редактором тематической группы Главной сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР.

В 1974 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения на тему «Творчество Г. А. Товстоногова и некоторые проблемы развития советской режиссуры».

В 1977 году по рекомендации Виктора Розова был принят в Союз писателей СССР.

В 1986—1990 годах году работал главным редактором журнала «Советский экран», который с его приходом стал одним из «флагманов перестройки». В 1990 году вернулся в Институт искусствознания заведующим сектором театра. В 1992 году назначен заместителем директора института.

С 1989 года преподавал в ГИТИСе/РАТИ, вел семинар театральной критики. С 1992 года — профессор. Среди учеников его первой мастерской театральной критики и театроведения 1994 года кинорежиссер и театральный продюсер Ольга Дубинская, драматург Дмитрий Минченок, директор музея Станиславского Анаит Овчинникова и др.  

Выступал в печати с 1953 года. Автор более 100 статей и ряда книг о проблемах театра.

Умер 3 августа 2006 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Библиография 
 Наша современность на советской сцене. — М.: Знание, 1961. — 39 с. : ил.; 20 см. — (Народный университет культуры. Факультет литературы и искусства; 20).
 Советский театр 1963—1973: Фотоальбом / Авт.-сост. Ю. С. Рыбаков; Всерос. театр. о-во. ВТО. — М.: [б. и.], 1973. — 178 с. 
 Театр, время, режиссер / Ю. Рыбаков. — Москва: Сов. Россия, 1975. — 91 с.; 21 см. — (Б-чка «В помощь художественной самодеятельности» № 21).
 Театр и время / Ю. С. Рыбаков. — М.: Знание, 1976. — 64 с.; 21 см. — (В помощь лектору: Б-чка «Искусство, эстетика и их роль в воспитании нового человека» / Всесоюз. о-во «Знание»). 
 Г. А. Товстоногов: Проблемы режиссуры / Ю. Рыбаков. — Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1977. — 143 с.
 Краски жизни и сцены. — Москва: Знание, 1978. — 40 с.: ил.; 19 см. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Искусство». № 4).
 Лица театра / Ю. Рыбаков. — М.: Советская Россия, 1980. — 111 с.; 20 см. — (Б-чка «В помощь худож. самодеятельности». N 24).
 Эпохи и люди русской сцены, 1823—1917 гг. / Ю. Рыбаков. — М.: Советская Россия, 1989. — 157,[2] с.

Примечания

Ссылки 
 Рыбаков, Юрий Сергеевич. Энциклопедия «Кругосвет»
 Марина Дмитревская. Памяти Юрия Сергеевича Рыбакова // Петербургский театральный журнал. № 45, 2006.
 Рыбаков Юрий Сергеевич. Российский Энциклопедический словарь

Заслуженные деятели искусств РСФСР
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Театральные критики СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Главные редакторы журнала «Советский экран»
Главные редакторы журнала «Театр»